Камышенка — село в Петропавловском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Камышенского сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Большая Камышинка (бассейн Ануя). Абсолютная высота — 261 метр над уровнем моря.

История 
Основано в 1858 году. В 1926 году в селе имелось 586 хозяйств и проживало 4319 человек (2100 мужчин и 2219 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Камышенского сельсовета Сычёвского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Петропавловского района (Алтайский край)